Die 14. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 29. November bis zum 12. Dezember 1999 in Norwegen und Dänemark ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften zunächst in vier Gruppen in einer Vorrunde gegeneinander an. Anschließend folgten Ausscheidungsspiele mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale sowie Platzierungsspiele um die Plätze 3 bis 8. Weltmeister 1999 wurde Norwegen nach einem 25:24-Sieg im Finale gegen Frankreich.

Spielplan

Vorrunde 
Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale. Im Fall eines Punktgleichstandes, war der direkte Vergleich zwischen diesen 2 oder mehr Mannschaften das erste Entscheidungskriterium zur Tabellenbildung.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Achtelfinale

Viertelfinale

Platzierungsspiele 

Die Verlierer der Viertelfinale traten in zwei Partien gegeneinander an. Die Gewinner der beiden Partien spielten am Tag darauf um Platz 5, die beiden Verlierer um Platz 7.

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

Die Halbzeitergebnisse sind in Klammern gesetzt. Im Falle einer Verlängerung sind dort des Weiteren die Spielstände nach Ende der regulären Spielzeit sowie nach Ende der 1. Verlängerung wiedergegeben.

Abschlussplatzierungen

Allstar-Team

Torschützenliste

Weblinks 
 

1999
Weltmeisterschaft Frauen
Weltmeisterschaft Frauen 1999
Weltmeisterschaft Frauen 1999